SMS „Chamäleon” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów; pochodzi od jaszczurki – kameleona:
 SMS „Chamäleon” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Chamäleon” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 70. XIX wieku
 SMS „Chamäleon” – austro-węgierski stawiacz min z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich